BMD kan syfta på: 

 BMD-1 – ett ryskt militärfordon.
 BMD – valutakoden enligt ISO 42 för Bermudisk dollar
 BMD – en ovanlig, ärftlig sjukdom i musklerna, se Beckers muskeldystrofi
 BMD – ett med vanligen absorptionsfotometri eller röntgen uppskattat mått på hur mycket mineralmassa som skelettets benvävnad består av, se Benmineraldensitet